Albert Bernard peut désigner :

 Albert Bernard (1909-1935), un élève administrateur français ;
 Albert Bernard (1882-1968), un industriel français du disque phonographique.